Ford Figo, un hatchback subcompacto fabricado por Ford India en Chennai
 Luís Figo, futbolista portugués